Model zvjezdane evolucije, model kojim se izračunavaju osobine zvijezde prateći osobine njene evolucije. Proučava se sjajnost, boja i stopa pulsiranja zvijezde i iz tih se podataka izvodi kolko je zvijezda velika, sjajna i u kojoj je životnoj dobi. Kad se te stvari izračuna, nije teško naći koliko je zvijezda daleko. Model je osobito dobar za Cefeide, jer im je stopa pulsiranja zvijezda u upravno srazmjerna njihovoj luminoznosti, pa je lako izračunati udaljenost prema bilo kojoj od tih zvijezda.

Vidi 
Standardni solarni model

Izvori 

Zvijezde